Az 1946–1947-es BAA-szezon a BAA (Basketball Association of America) által kiírt bajnokság volt, amelyből végül kialakult később az NBA. Hivatalosan ez volt az első szezon az észak-amerikai kosárlabda-bajnokságok történetében. A ligában 11 csapat indult és az alapszakaszban minden együttes 60 mérkőzést játszott. A szezon végén a Philadelphia Warriors lett a BAA első győztese, miután a négy győztes mérkőzésig tartó döntőben, 4–1 arányban legyőzte a Chicago Stags csapatát.

Alapszakasz

Rájátszás

Legeredményesebb játékosok

Források 
 

NBA-szezonok
BAA
BAA